

Cinema 
 The Ghost – cortometraggio del 1911 diretto da Mack Sennett
 The Ghost – film del 1913 diretto da James Kirkwood
 The Ghost – film del 1913 diretto da Raymond West
 The Ghost – film del 1914 diretto da Frank Powell
 The Ghost – film del 2001 diretto da Douglas Jackson

Letteratura 
 Il ghostwriter (The Ghost) – romanzo di Robert Harris del 2007

Musica 
 The Ghost – album di Songs: Ohia del 1999
 The Ghost – album dei Before the Dawn del 2006